czasopisma:
 „Ateneum” – warszawskie czasopismo (1876–1901), red. nacz. Ignacy Baranowski
 „Ateneum” – czasopismo wydawane w Warszawie w latach 1903-1908, red. Emil Waydel, Cezary Jellenta
 „Ateneum” – warszawskie czasopismo (1938–1939), red. Stefan Napierski
 „Ateneum Kapłańskie” – czasopismo teologiczne
 pojęcia związane z teatrem:
 Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
 Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach
 Galeria Ateneum – galeria Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach
 inne:
 Ateneum (starożytny Rzym) – szkoła w starożytnym Rzymie
 Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
 Ateneum – muzeum sztuki w Helsinkach